Азербайджа́нский алфави́т () — алфавит азербайджанского языка. В азербайджанском языке существуют три официальные алфавитные системы: в Азербайджане — на латинице, в Иране — на арабице, в России (Дагестан) — на кириллице.

История

Алфавит на основе арабского 

До 1922 года азербайджанцы использовали арабское письмо с дополнительными знаками, характерными для тюркских языков (ڭ, گ, ۋ, ﭺ, پ, ژ). Это была довольно трудная графическая система, что порой отмечали видные представители азербайджанской культуры. Например, ещё в XVI веке поэт Физули указывал на сложность арабского письма. В Азербайджанской ССР арабский алфавит применялся (последние годы параллельно с латинским) до 1929 года. Азербайджанцы, живущие в Иране, продолжают писать арабскими буквами, однако орфография такого письма до сих пор не стандартизована.

Латинизация 

Первые проекты перевода азербайджанской письменности на латинский алфавит появились ещё в середине XIX века. Один из вариантов нового алфавита был составлен Мирзой Фатали Ахундовым, однако дальше проектов дело не пошло. Так, ещё в 1857 году Ахундов написал по-персидски свой первый проект реформы арабского алфавита, в котором указал на недостатки арабского письма и предлагал способы их решения. В 1863 году Ахундов совершил поездку в Константинополь, ставя перед собой цель поддержать свой проект. Но, несмотря на оказанные Ахундову почести, его проект был отклонён Научным обществом «Анджуман-Даниш». В ответ Ахундов предложил «отвергнуть вовсе исламский алфавит, принять европейскую систему письма и соответственно писать слева направо»… и т. д. В результате работы над новым проектом, Ахундов составляет новый алфавит, основанный на европейской системе и включающий 42 знака (32 согласных и 10 гласных букв). В новом проекте Ахундов сохранил как все имеющиеся в арабском алфавите буквы, так и добавил не имеющиеся гласные.

В начале XX века вопрос о переходе на латиницу вновь неоднократно поднимался азербайджанской интеллигенцией. За замену арабского алфавита выступали Джалил Мамедкулизаде, Гасан-бек Зардаби, Нариман Нариманов и другие. В 1919 году при министерстве просвещения Азербайджанской Демократической Республики была создана комиссия по разработке нового алфавита. Один из проектов, представленный А. Эфендизаде, был одобрен и опубликован.

Алфавит Эфендизаде: a ä b c ç d e ë f g h i j k l m n n̈ o ö p q ƣ r s t u v w x y z ƶ ’ (апостроф)

События Гражданской войны помешали реализации этого проекта. После провозглашения Азербайджанской ССР вопрос о латинизации азербайджанской письменности вновь был признан актуальным. В мае 1922 года образован комитет по переходу на латинскую графику. В 1922 году новый алфавит был утверждён. В 1925 году введён в официальное употребление параллельно с арабским.

Алфавит 1922 года: Aa Bb Cc Çç Dd Ee Əə Ff Gg Ƣƣ Hh Ii  Jj Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Ɵɵ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Ƶƶ  ’ (апостроф)

С 1926 года начинаются дискуссии об усовершенствовании нового алфавита. В мае 1926 года председатель ЦИК Азербайджана Агамалы оглы объявил латинизацию центральным вопросом революции на Востоке. 21 июля 1928 года было принято постановление ЦИК и Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР о переходе на латинскую графику. 

Внедрение нового алфавита натыкалось на противодействия со стороны крестьян. В 1928 и 1929 гг. и вновь в 1931 и 1932 гг. повсюду в Азербайджане были отмечены случаи применения насилия со стороны крестьян по отношению к учителям, комсомольцам и активисткам женотдела, которые приезжали в сёла для обучения чтению и письму на основе нового алфавита.

В 1933 году был принят новый алфавит, изменивший начертания одних букв и фонетическое значение других. Ещё одному уточнению азербайджанский латинизированный алфавит подвергся в 1938 году (отменена буква N̡n̡).

Алфавит 1938 года: Aa Bʙ Cc Çç Dd Ee Əə Ff Gg Ƣƣ Hh Ii  Jj Kk Qq Ll Mm Nn Oo Ɵɵ Pp Rr Ss Şş Tt Uu Vv Xx Yy Zz Ƶƶ ’ (апостроф)

Кириллизация 
В мае 1939 года началось обсуждение перевода азербайджанского алфавита на кириллицу. Было выдвинуто и опубликовано в печати много различных проектов. Первый проект включал буквы А а, Б б, В в, Г г, Ƣ ƣ, Д д, Е е, Ә ә, Ж ж, З з, И и, Й й, К к, Қ қ, Л л, М м, Н н, О о, Ө ө, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ў ў, Ф ф, Х х, Һ һ, Ч ч, Ҷ ҷ, Ш ш, Ы ы, ’ (апостроф). В августе 1939 года был предложен другой проект кириллического алфавита: А а, Б б, В в, Г г, G g, Һ һ, Ƣ ƣ, Д д, Е е, Ә ә, Ж ж, З з, И и, Ј ј, К к, Л л, М м, Н н, О о, Ө ө, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ү ү, Ф ф, Х х, Ч ч, Ш ш, Ы ы, ’ (апостроф).

11 июля 1939 года был принят закон о переводе азербайджанского алфавита на кириллицу.

15 ноября 1939 года был официально утверждён новый кириллический алфавит, разработанный алфавитной комиссией при СНК Азербайджанской ССР.

Утверждённый алфавит 1939 года: А а, Б б, В в, Г г, Ғ ғ, Д д, Е е, Ә ә, Ж ж, З з, И и, Й й, К к, Ҝ ҝ, Л л, М м, Н н, О о, Ө ө, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ү ү, Ф ф, Х х, Һ һ, Ц ц, Ч ч, Ҹ ҹ, Ш ш, Ы ы, Э э, Ю ю, Я я, ’ (апостроф)

По мнению американского учёного, специалиста по проблемам истории стран Ближнего и Среднего Востока, доктора философии Френка Хагла «кириллица больше, чем арабская графика, подходит к азербайджанскому языку, отличающемуся гармонией гласных звуков. Что касается фонетики, то нынешний алфавит — самый подходящий для тюркских языков».

В 1947 году из алфавита была исключена буква Цц, ранее использовавшаяся для русских заимствований. В 1958 году та же участь постигла буквы Ээ, Юю, Яя, а буква Йй была заменена на Јј. Этот алфавит официально действовал до 2001 года. Азербайджанцы, проживающие в Дагестане, продолжают использовать кириллицу до сих пор, хотя в школах на уроках азербайджанского языка в настоящее время используется латиница. Дербентская азербайджаноязычная газета «Дербент» публикует материалы преимущественно на кириллице, но некоторые статьи публикуются на латинице. Отличительной особенностью азербайджанской кириллицы являлось то, что она включала буквы Ҝ и Ҹ, не встречавшиеся в письменностях других языков.

Современная латиница 
В 1991 году после распада СССР и обретения Азербайджаном независимости азербайджанское письмо вновь было переведёно на латинский алфавит, используемый и поныне (в первоначальном проекте вместо буквы Əə должна была использоваться Ää). С 1992 года в Азербайджане начался постепенный переход на латиницу, который завершился в 2001 году. Насчитывает 32 буквы.

Современный алфавит:

Буквы латиницы и кириллицы имеют взаимно однозначное соответствие, хотя порядок букв разный.

Сравнительная таблица алфавитов

Передача имён собственных 
Иностранные имена и названия транслитерируются в соответствии с правилами азербайджанской графики: например, George Bush (Джордж Буш) пишется как «Corc Buş», Gerhard Schröder (Герхард Шрёдер) — «Gerhard Şröder», Jacques Chirac (Жак Ширак) — «Jak Şirak» и т. п.

Примеры 
Статья 1 Всеобщей декларации прав человека на азербайджанском:

См. также 
 Азербайджано-русская практическая транскрипция
 Гасаноглы Иззеддин — основоположник азербайджанской литературы (XIII—XIV века)
 Агамалы-Оглы Самед-Ага — пропагандист первого перехода на латиницу
 I без точки

Примечания

Литература 
 
 

Азербайджанский язык
Алфавиты на основе латинского
Письменность тюркских народов
Кавказские письменности
Кириллические алфавиты